Звездара је градско насеље у градској општини Звездара у граду Београду. Према попису из 2011. било је 151.808 становника.

Овде се налазе Запис у ресторану Нови запис (Звездара), ОШ „Марија Бурсаћ“ Београд.

Демографија 

У насељу Звездара живи 109434 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 40,5 година (39,1 код мушкараца и 41,8 код жена). У насељу има 49907 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,65.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Београдска насеља
Википројект географија/Насеља у Србији
Београдска насеља
Википројект географија/Насеља у Србији